Olympic steht für:
 Olympic (Schiff, 1911–1935), ein Schiff der White Star Line
 Olympic (Schiff, 1911–1958), eine Fähre
 Olympic (Schiff, 1938), eine Fähre
 Olympic, kurzzeitiger Name der Empress of Britain (Schiff, 1956)
 Olympic, kurzzeitiger Name der Empress of Canada (Schiff, 1961)
 Olympic Air, eine griechische Fluggesellschaft seit 2009
 Olympic Airlines (bzw. zuvor Olympic Airways), eine frühere griechische Fluggesellschaft
 Olympic-Halbinsel, eine Halbinsel im Nordwesten des US-Bundesstaates Washington 
 Olympic (Gruppe), eine tschechische Rock- und Popgruppe

siehe auch:
 Ocean Majesty, ein Kreuzfahrtschiff